Chausson heeft meerdere betekenissen:

Componist Ernest Chausson
Busfabrikant Chausson (busmerk)